Абро́симов — російське прізвище, походить від скороченої форми власного імені Амвросій. Жіноча форма — Абросимова.

Відомі носії 

 Абросимов Андрій Вікторович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Абросимов Геннадій Єгорович (* 1939) — колишній директор Всеросійського товариства сліпих.
 Абросимов Євген Олександрович (* 1962) — український футбольний арбітр Першої національної категорії.
 Абросимов Євген Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Абросимов Єгор Іванович — астроном.
 Абросимов Іван Олександрович (1922—1989) — Герой Радянського Союзу.
 Абросимов Ілля Іванович (1890—1968) — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Абросимов Михайло Романович (1924—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Абросимов Павло Васильович (1900—1961) — радянський архітектор, лауреат Державної премії.

Жінки